Калтан — село в Красногвардейском районе Оренбургской области. Входит в состав Подольского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 4 километра на юго-восток от районного центра села Плешаново.

Население
Население составляло 360 человек в 2002 году (русские 65%), 322 по переписи 2010 года.

История
Основано немцами-меннонитами в 1891-1892 годах.

Примечания 

Населённые пункты Красногвардейского района (Оренбургская область)